Chatsworth ist der Name mehrerer

Orte in Großbritannien
 Chatsworth (Derbyshire) mit dem Chatsworth House und Park in Derbyshire, England

in Kanada
 Chatsworth (Ontario)

in Südafrika
 Chatsworth (Südafrika)

in Tasmanien
 Chatsworth, New Norfolk (Tasmanien)

in den Vereinigten Staaten
 Chatsworth (Georgia)
 Chatsworth (Illinois)
 Chatsworth (Iowa)
 Chatsworth (Kalifornien)
 Chatsworth (New Jersey)

im NRHP gelistete Objekte:
 Chatsworth Apartments, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 86001001
 Chatsworth Apartments and Annex, in New York, New York, ID-Nr. 85003627
 Chatsworth Downtown Historic District, in Chatsworth, Georgia, ID-Nr. 05000693